Die German Open 1996 waren ein Snooker-Turnier, das vom 9. bis 15. Dezember im NAAFI-Snookerclub auf dem Gelände der British Army in Osnabrück ausgetragen wurde. Es war die zweite Ausgabe dieses Turniers nach 1995 und als Weltranglistenturnier Bestandteil der Snooker-Saison 1996/97. Turniersieger wurde Ronnie O’Sullivan, der den Kanadier Alain Robidoux mit 9:7 besiegte.

Preisgeld 
Gegenüber dem ersten Turnier blieb das Preisgeld fast unverändert.

Hauptrunde 
Das Hauptturnier begann mit dem Achtelfinale.

Finale 
Ronnie O’Sullivan hatte vor wenigen Monaten seinen dritten Main-Tour-Titel gewonnen und stand zum zweiten Mal in der Saison in einem Finale. Für den Kanadier Robidoux war es das erste und einzige Finale in einem Weltranglistenturnier in seiner Karriere. Zwar konnte er das Match am Anfang ausgeglichen gestalten, in der zweiten Hälfte der ersten Session konnte er aber trotz des höchsten Turnierbreaks von 145 Punkten nicht verhindern, dass der Engländer mit einem 5:3-Vorsprung in die Pause ging. Am Abend konnte O’Sullivan den Vorsprung auf 4 Frames ausbauen, bevor Robidoux eine Serie startete und zum 7:7 ausglich. Danach war aber wieder der Engländer am Zug und gewann den nächsten umkämpften Frame und machte mit einem Century-Break im 16. Frame den Sieg perfekt.

Century Breaks

Quellen 

1996
Snookerveranstaltung 1996
Billardturnier in Deutschland
Sportveranstaltung in Osnabrück